Маков може бити:

 Маков (Чадца), насељено мјесто у округу Чадца, Жилински крај, Словачка Република
 Маков (Бланско), насељено мјесто у округу Бланско, Јужноморавски крај, Чешка Република
 Маков (Свитави), насељено мјесто у округу Свитави, Пардубички крај, Чешка Република